Tyrrell 021 (и его модификации) - спортивный автомобиль, разработанный конструктором Майком Кохленом для команды Tyrrell и выступавший в сезоне  года, по ходу которого сменил шасси 020C.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Tyrrell Формулы-1